Als Weltmeisterschaft 2011 oder WM 2011 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2011 stattfanden:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2011
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2011
 American-Football-Weltmeisterschaft 2011
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2011
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2011
 Bandy-Weltmeisterschaft 2011
 Baseball-Weltmeisterschaft 2011
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2011
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2011
 Biathlon-Weltmeisterschaften
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2011
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2011
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2011 in Viersen (Deutschland)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2011 in Lima (Peru)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2011 in Guatemala-Stadt (Guatemala)
 Billard-Artistique-Weltmeisterschaft 2011 in Florange (Frankreich)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2011
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2011
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2011 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2011 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2011 in Doha (Katar)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2011 in Shenyang (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2011 in Kielce (Polen)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2011
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2011 in Manila (Philippinen)
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2011 in Manila (Philippinen)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2011
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2011 in Kiew (Ukraine)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2011 in Almaty (Kasachstan)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2011 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2011 in Bury St Edmunds (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2011 in Bangalore (Indien)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2011 in Montreal (Kanada)
 Bob-Weltmeisterschaft 2011
 Boxweltmeisterschaften 2011
 Cricket World Cup 2011
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2011
 Curling-Weltmeisterschaft 2011
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2011
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2011
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2011
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2011
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2011
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2011
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Herren 2011
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2011
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2010/11
 PDC World Darts Championship 2011/12
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2011
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2011
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2011
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2011
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2011
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2011
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2011
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2011/12
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2010/11
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2011/12
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2011
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2011
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2011
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2011
 Faustball-Weltmeisterschaft 2011
 Fechtweltmeisterschaften 2011
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2011
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2011
 Fußball-Weltmeisterschaften
 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2011
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2011
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2011
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2011
 Grasski-Weltmeisterschaften
 Grasski-Weltmeisterschaft 2011
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2011
 Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2011
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2011
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2011
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2011
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2011
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2011
 Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2011
 Judo-Weltmeisterschaften 2011
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2011
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2011
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2011
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2011
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2011
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2011
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2011
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2011
 Mountainbike-Orienteering-Weltmeisterschaften 2011
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2011
 Nordische Skiweltmeisterschaften
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2011
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 2011
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2011
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2011
 Rallye-Weltmeisterschaft 2011
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2011
 Rhönrad-Weltmeisterschaft 2011
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2011
 Ringer-Weltmeisterschaften
 Ringer-Weltmeisterschaften 2011
 Junioren-Ringer-Weltmeisterschaften 2011
 Kadetten-Ringer-Weltmeisterschaften 2011
 Ruder-Weltmeisterschaften 2011
 Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2011
 Schwimmweltmeisterschaften 2011
 Segel-Weltmeisterschaft 2011
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2011
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2011
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2011
 Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2011
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2011
 Snookerweltmeisterschaft 2011
 Snowboard-Weltmeisterschaften
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2011
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2011
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2011
 Speed-Badminton-Weltmeisterschaft 2011
 Speedski-Weltmeisterschaft 2011
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2011
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2011
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2011
 Streethockey-Weltmeisterschaften
 Streethockey-Weltmeisterschaft 2011
 Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2011
 Superbike-Weltmeisterschaft 2011
 Supersport-Weltmeisterschaft 2011
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2011
 Telemark-Weltmeisterschaft 2011
 Tischtennisweltmeisterschaft 2011
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2011
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2011
 Turn-Weltmeisterschaften 2011
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2011
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2011
 UCI-Paracycling-Bahnweltmeisterschaften 2011
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2011
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2011
 Wasserball-Weltmeisterschaften 2011
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2011
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2011
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2011
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft 2011

Weltmeisterschaften nach Jahr
!